All-invakantie
 All-in (pokerterm)